Ratte steht für:
 Ratten, Gattung der Mäuseartigen
 im allgemeinen Sprachgebrauch größere Mäuse, siehe Mäuseartige #Unterscheidung zwischen „Maus“ und „Ratte“
 chinesisches Tierzeichen, siehe Erdzweige
 Nullwurf beim Kegeln, siehe Kegeln #Kegelspezifische Begriffe
 Ratte (Bach), Bach in Kohren-Sahlis, einem Ortsteil von Frohburg, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Ratte (Saône-et-Loire), Gemeinde in Frankreich 
 La Ratte, französische Kartoffelsorte
 Landkreuzer P-1000 Ratte, siehe Panzertruppe von Wehrmacht und Waffen-SS #Projekte zu überschweren Panzern

Personen:
 Anne Ratte-Polle (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Étienne-Hyacinthe de Ratte (1722–1805), französischer Mathematiker, Astronom und Enzyklopädist
 Spitzname von Manfred Richter (Fußballspieler, 1941) (1941–1995), deutscher Fußballspieler

Die Ratte ist der Titel folgender Filme:
 Die Ratte (1918), deutscher Stummfilm
 Die Ratte (1993), deutscher Spielfilm von Klaus Lemke 

Siehe auch:

 Rat
 Ratten (Begriffsklärung)
 Rättin